Tukoji I Rao Holkar, sobirà d'Indore
 Tukoji II Rao Holkar, sobirà d'Indore